Thredbo Village ist ein Wintersportort mit 400 Einwohnern in den Snowy Mountains, einem Gebirgszug in New South Wales, Australien. Der Ort liegt im Tal des Thredbo River, befindet sich dicht am Mount Kosciuszko, dem höchsten Berg Australiens, und gehört zum Verwaltungsgebiet Snowy River Shire.

Geschichte 
Das Skigebiet Thredbo wurde 1955 vom tschechischstämmigen, ehemaligen Kitzbühel-Sieger Antonín „Tony“ Šponar gegründet.

Im Juli 1997 verschüttete ein Erdrutsch 19 Menschen, nur ein Mann wurde nach drei Tagen lebend gerettet. Sein Schicksal und die Katastrophe von Thredbo sind in dem TV-Spielfilm Heroes’ Mountain von 2002 verfilmt worden.

Im Januar 2003 zerstörten Buschbrände große Waldgebiete.

Skisport 
Das Skigebiet Thredbo war im August 1989 Austragungsort von 2 Weltcuprennen im Skisport. Es wurden ein Riesenslalom und ein Slalomrennen der Männer ausgetragen.

Sieger

 11. August 1989: Riesenslalom: Lars-Börje Eriksson (Schweden)
 12. August 1989: Slalom: Armin Bittner (Deutschland)

Klima

Weblinks 
 www.thredbo.com.au

Einzelnachweise 

Ort in New South Wales
Wintersportgebiet in Australien